Herman de Waghemakere (-1503), architect Brabantse gotiek
 Domien de Waghemakere (1460-1542), architect Brabantse gotiek

Achternaam